Сезон ФК «Дніпро» (Дніпропетровськ) 1977 — сезон футбольного клубу «Дніпро» у футбольних змаганнях СРСР.

Чемпіонат СРСР з футболу

Кубок СРСР з футболу

Ігри, голи 

 Старші тренери — Віктор Каневський (до вересня), Вадим Іванов.
 Начальник команди — Анатолій Белолюбський.
 Тренери — Андрій Біба, Віктор Пестриков.

Посилання 
 Офіційна сторінка клубу
 
 

Сезони ФК «Дніпро» (Дніпро)
Українські футбольні клуби в сезоні 1977